Metroplex puede referirse a diferentes cosas dependiendo del contexto:
 En música electrónica, al sello discográfico independiente de techno Metroplex (sello).
 Al área metropolitana de la región en el norte de Texas Dallas/Fort Worth Metroplex.
 Al personaje Metroplex,un autobot del universo de transformers.